Виктор Андрущенко: Андрущенко, Виктор Викторович (род. 1986) — белорусский хоккеист.
 Андрущенко, Виктор Петрович (род. 1949) — советский и украинский учёный.